Pounujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pounujärvet, sjö i Kiruna kommun,  (6,06 ha)
Pounujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,74 ha)
Pounujärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,68 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn